Пётр Боре́йша: Борейша, Пётр Антонович (1835—1903) — инженер путей сообщения.
 Борейша, Пётр Исидорович (1885—1953) — футболист.